Elektronisk kommunikation är all sändning eller mottagande genom elkabel eller radiotrafik med maskinell metod.

Lagen om elektronisk kommunikation reglerar i Sverige all användning detta.

Exempel:
 Telefoni
 Bulletin board system (BBS)
 E-post
 Usenet
 Mobiltelefoni med röst och SMS
 Webbforum
 IP-telefoni

Telekommunikation